КТ — акронім кирилицею з літер К, Т. Може означати:
 КТ — комп'ютерна томографія.
 КТ — кремнієвий транзистор та префікс назв серій кремнієвих транзисторів радянського виробництва, наприклад КТ315.
 КТ — серія житлових будинків.